Miejscowości w USA:
 Ishpeming – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Marquette
Gminy w USA:
 Ishpeming (ang. Ishpeming Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Marquette